Музей современного искусства Камакура и Хаяма () — музей находится в японском городе Камакура в префектуре Канагава на острове Хонсю. Он расположен на территории храма Цуругаока Хатимангу рядом с прудом Хэйкэ. Это учреждение является старейшим публичным художественным музеем современного искусства  в префектуре Канагава, Япония. Музей был открыт в 1951 году. В том же году состоялась  выставка «Творчество Сезанна и Ренуара». Изначально музей был назван «Первым публичным музеем современного искусства Японии». В 1966 году к основному зданию была добавлена пристройка. В 2003 году он получил нынешнее название ‒ «Музей современного искусства Камакура и Хаяма». 

Сейчас музей состоит из трёх залов: Камакура (главный корпус), Новый корпус Камакура и Хаяма.

По состоянию на январь 2016 года здесь экспонируется около 14 000 произведений живописи, графики, скульптуры японских мастеров и др.

Зал Камакура (главный корпус) 
Зал расположен в районе Юкиносита города Камакура (префектура Канагава, Япония). Построен в 1951 году. Здание было спроектировано архитектором Дзюндзо Сакакура. Оно высоко ценится как пример современной японской архитектуры. В 1999 году зал Камакура стал одним из 20 объектов Международного комитета по документированию и консервации зданий, мест и окрестностей современного движения Японии.

Новый корпус Камакура 
Открыт в 1984 году. Дизайн Масато Отака. Зал в основном используется для экспонирования постоянных коллекций.

Зал Хаяма 
Зал был открыт в 2003 году в городе Хаяма в уезде Миура (префектуры Канагава, Япония). Здание раньше принадлежало семье принца Такамацу. Здание распологается вдоль берега моря и имеет много экспериментальных элементов (например, доступное естественное освещение). Зал в основном используется для проведения временных выставок.

Площадь: 2435 м² (главное здание + новое здание), 1599 м² (пристройка), 7111 м² (зал Хаяма).

Примечания

Ссылки 
 Сайт музея 
 神奈川県立近代美術館 

Музеи, основанные в 1951 году
Появились в 1951 году в Японии
Художественные музеи Японии
Музеи префектуры Канагава
Здания и сооружения Камакуры
Организации Камакуры